Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Marty Riessen 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Ken Rosewall (secondo turno)
 Tom Okker (semifinali)
 Cliff Drysdale (secondo turno)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Marty Riessen (finale)

 Bob Lutz (quarti di finale)
 Charlie Pasarell (secondo turno)
 John Newcombe (quarti di finale)
 Roy Emerson (semifinali)
 Roger Taylor (secondo turno)
 John Alexander (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1972